Juan II Orsini, también Juan Comneno Ducas (, ), fue conde palatino de Cefalonia y Zacinto desde 1323 hasta 1324 y déspota de Epiro desde 1323 hasta 1335.

Biografía 

Juan fue el hijo del conde Juan I Orsini de Cefalonia con María, la hija de Nicéforo I Comneno Ducas de Epiro con Ana Paleólogo Cantacuceno. Su hermano mayor, Nicolás Orsini había sido hecho gobernante de Epiro en 1318 por asesinar a su tío materno Tomás I Comneno Ducas. En 1323 Juan asesinó a su hermano y lo sucedió tanto en Cefalonia como en Epiro.

En 1324 el señor angevino de Juan, Juan de Gravina, se detuvo en Cefalonia en su camino para luchar contra los bizantinos en el Peloponeso y depuso a Juan Orsini como conde de Cefalonia, anexando la isla a sus propios dominios. Privado de su base familiar, Juan tuvo que firmar la paz con Andrónico II Paleólogo del Imperio bizantino y se le permitió establecer su control sobre todo de Epiro a cambio de reconocer la soberanía bizantina. Se casó con Ana Paleólogo, la nieta de Demetrio (Miguel) Ducas, un hijo de Miguel II Comneno Ducas de Epiro, que había entrado al servicio bizantino. Al igual que su hermano, Juan se unió a la Iglesia ortodoxa oriental, y se le otorgó el título de déspota por el emperador bizantino.

En 1331 Juan fue atacado por Gualterio VI de Brienne, el titular duque de Atenas, y un yerno del angevino Felipe I de Tarento y Tamar Ángelo Comneno. Cuando Gualterio sitió Arta, Juan se vio obligado a aceptar la soberanía angevina. Esta situación se revirtió cuando Gualterio volvió a la península italiana, y en 1332 Juan se sintió lo suficientemente fuerte como para invadir y anexar Tesalia, que había caído en la anarquía después del fallecimiento de Esteban Gabrielópulo. Los éxitos de Juan provocaron la reacción inmediata del emperador Andrónico III Paleólogo, quien afirmó su control sobre al menos la parte oriental de la región. De regreso en Epiro Juan estaba dividido entre las facciones probizantina y proangevina entre la nobleza. Murió repentinamente en 1335, quizás envenenado por su esposa Ana.

Matrimonio 

Con su esposa Ana Paleólogo Ángelo, Juan II Orsini tuvo dos hijos:

 Nicéforo II Orsini, quien lo sucedió como gobernante de Epiro.
 Tomasa Orsini, quien se casó con Simeón Uroš Paleólogo, emperador (zar) de los serbios y los griegos, que ascendió como gobernante de Epiro en 1359. Su hija María se casó con los posteriores gobernantes de Epiro Tomás Preljubović y Esaú de Buondelmonti.

Ancestros

Fuentes 

 
 
 
 

Familia Orsini
Déspotas de Epiro
Condes palatinos de Cefalonia y Zacinto